reeks stripalbums met als hoofdpersoon de fictieve voetballer Roel Dijkstra: Roel Dijkstra (voetbalstrip)
 Nederlands burgemeester van Oostdongeradeel en later Hardinxveld-Giessendam (*1942): Roel Dijkstra (politicus)